Bibo et BIBO peuvent désigner :

Patronyme 

 Irving Bibo (1889-1962), est un compositeur de chansons américain.
 István Bibó (1911-1979), est un juriste, historien et politologue hongrois.
Solomon Bibo (1853-1934), est un commerçant juif du Far West américain qui devient gouverneur.

Divers 
 Bibo Films est un studio de production et d'animation français.
 Un navire BIBO est un navire vraquier qui a la possibilité, si nécessaire, d'effectuer l'emballage de la cargaison au port de déchargement.
 Collège István Bibó, à Budapest.